Заиковка — село в Луганской области.
 Заиковка  — исторический район Харькова.

См. также 
 Зайковка